Холлис (, ) — английская фамилия.

Известные носители 
 Холлис, Адриан (1940—2013) — английский литературовед и шахматист.
  (1856—1930) — американский инженер-механик, президент Американского общества инженеров-механиков (1917—1918).
  (1874—1961) — британский чиновник, губернатор Тринидада и Тобаго (1930—1936).
  (род. 1948) — британский игрок в регбилиг, обладатель Кубка вызова в составе клуба «Фетерстон Роверс» (1973).
 Холлис, Боб — американский ныряльщик и инженер, член Зала славы ныряния с аквалангом (с 2002).
  — американская юристка, обвинитель в специальном суде по Сьерра-Леоне (с 2010) и трибунале по красным кхмерам.
  (1869—1949) — американский политик, член Сената (1913—1919).
 Холлис, Дензил (1599—1680) — английский государственный деятель и писатель, один из пяти членов Парламента, которых Карл I пытался арестовать в 1642 году.
  (1833—1879) — британский гусар, кавалер Креста Виктории за участие в подавлени восстания сипаев.
  (род. 1989) — игрок в американский футбол, победитель Аренабоула в составе клуба «Филадельфия Соул» (2016, 2017).
  (род. 1965) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Сиэтл Сихокс».
 Холлис, Дэйв — американский мотогонщик, победитель соревнования Американской мотоциклетной ассоциации Trans-USA (1982).
  (род. 1988) — американский и венгерский баскетболист, чемпион и обладатель Кубка Венгрии в составе клуба «Алба Фехервар» (2013).
  (род. 1938) — австралийский политик, член Палаты представителей (1983—2001).
  (род. 1936) — британский католический священник, епископ Портсмута (1988—2012).
 Холлис, Кристофер:
  (1902—1977) — британский историк, экономист, педагог и политик, член Палаты общин (1945—1955).
  (род. 1998) — южноафриканский регбист, игрок турнира «Про14» в составе клуба «Саутерн Кингз».
 Холлис, Лаклан (род. 1989) — австралийский ватерполист, обладатель 2-го места Кубка мира (2018).
  (1897—1963) — британский морской пехотинец, командующий Королевской морской пехотой (1949—1952).
  (род. 1986) — британский футболист, финалист Шотландского кубка в составе клуба «Мотеруэлл» (2011).
 Холлис, Майкл:
  (1899—1986) — британский протестантский священник и педагог, епископ Мадраса (1941—1947) и модератор синода (1948, 1950, 1952) Церкви Южной Индии.
  (род. 1972) — игрок в американский футбол в составе клубов Национальной футбольной лиги.
 Холлис, Марк:
 Холлис, Марк (1955—2019) — британский музыкант, вокалист группы Talk Talk.
  (род. 1984) — американский легкоатлет, чемпион США по прыжкам с шестом на открытом воздухе (2010) и в помещениях (2011, 2014).
  (1938—1998) — британский философ, член Британской академии (с 1990), отец Мэттью Холлиса, супруг Патрисии Холлис.
  (род. 1971) — британский писатель, поэт и педагог, лауреат Премии Коста за биографию (2011), сын Мартина и Патрисии Холлис.
  (ур. Уэллс; 1941—2018) — британский историк, педагог и политик, член Палаты лордов (1990—2018).
  (род. 1980) — американский баскетболист, игрок чемпионатов Германии, Австрии, Словакии и Финляндии.
  (род. 1932) — канадский англиканский священник, епископ Монреаля (1975—1990), митрополит Канады (1989—1990).
  (1905—1973) — британский журналист и сотрудник спецслужб, директор MI5 (1956—1965).
 Холлис, Рой — американский боксёр, победитель турнира «Золотые перчатки» в среднем весе (1973).
  (род. 1940) — австралийский политик, председатель Законодательного собрания штата Квинсленд (1998—2005).
  (1912—1972) — британский солдат, кавалер Креста Виктории за участие в высадке в Нормандии.
 Холлис, Томас:
 Холлис, Томас (1659—1731) — британский предприниматель и меценат.
  (1720—1774) — британский философ, член Королевского общества (с 1757).
  (1884—1955) — англиканский священник, епископ Лабуана и Саравака (1938—1948).
 Холлис, Чонси (более известен как Hit-Boy; р. 1987) — американский рэпер и музыкальный продюсер.
  (в 1-м браке — Холлис; 1907—1987) — датская теннисистка, чемпионка Скандинавии в помещениях в женских парах (1936, 1937, 1939)
  (род. 1955) — американский баскетболист, игрок Национальной баскетбольной ассоциации в составе клуба «Детройт Пистонс».

Составные фамилии 
  (1719—1804) — британский политик, член Королевского общества (с 1756), член Палаты общин (1774—1775).
  (род. 1991) — американский баскетболист, игрок Национальной баскетбольной лиги Канады и чемпионата Финляндии.
 Холлис-Джефферсон, Ронди (род. 1995) — американский баскетболист.

См. также 
 Браво-Ольис, Элия (1901—2001) — мексиканский ботаник.